Amanda – imię żeńskie, podstawowe znaczenie słowa

Pozostałe znaczenia:

Miejscowości i jednostki administracyjne w Stanach Zjednoczonych 
 Amanda – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
 Gmina Amanda (ang. Amanda Township) w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Gmina Amanda (ang. Amanda Township) w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield 
 Gmina Amanda (ang. Amanda Township) w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock

Kinematografia 
 Amanda – amerykański film z 2009 roku
 Amanda – francuski film z 2018 roku
 The Amanda Show – amerykański serial komediowy z lat 1999-2002 (w Polsce znany pod tytułem Szał na Amandę)

Inne 
 „Amanda” – singel zespołu Boston pochodzący z wydanego w 1986 roku albumu Third Stage 
 Amanda – główna, narodowa norweska nagroda filmowa przyznawana na Norweskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
 Amanda – marka napoju yerba mate
 AMANDA – oprogramowanie przeznaczone do automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa
 (725) Amanda – planetoida pasa głównego
 Operacja Amanda – operacja wojskowa, przeprowadzona w ramach misji pokojowej UNPROFOR przez wojska duńskie 25 października 1994 roku podczas wojny w Bośni i Hercegowinie

Przypisy